Сен-Лора́н-де-Бато́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Бордо, 26 км на південь від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Лоран-де-Батон і Сент-Альвер було об'єднано в новий муніципалітет Сент-Альвер-Сен-Лоран-Ле-Батон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 223,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Лоран-де-Батон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-Батон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь